St. Petersburg Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 12–18 października 2020 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 399 370 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Rosji
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19